L'avventura del Poseidon (The Poseidon Adventure) – romanzo di Paul Gallico del 1969
 L'avventura del Poseidon (The Poseidon Adventure) – film del 1972 diretto da Ronald Neame
 Poseidon - Il pericolo è già a bordo (The Poseidon Adventure) – film per la televisione del 2005 diretto da John Putch